Фінал Кубка Америки з футболу 1995 — фінальний матч 37-го розіграшу міжнародного турніру Кубка Америки з футболу, організованого КОНМЕБОЛ . Гра відбулась 23 липня 1995 року на стадіоні «Естадіо Сентенаріо» в Монтевідео (Уругвай), де зустрілись збірні Уругваю та Бразилії. Після нічиї 1:1 у післяматчевих пенальті перемогу з рахунком 5:3 здобули господарі турніру уругвайці. Це чотирнадцята перемога уругвайців у Кубку Америки. Завдяки цій перемозі вони отримали право представляти свою конфедерацію на Кубку конфедерацій 1997 року.

Передісторія 
Це вже третій фінал для цих збірних, статистика попередніх матчів у фіналах Кубка Америки:

Шлях до фіналу

Матч

Подробиці

Посилання 
 Інформація про турнір на RSSSF 
 Інформація про фінал на RSSSF 

1995
Матчі збірної Бразилії з футболу
Матчі збірної Уругваю з футболу
Події 23 липня
Липень 1995